Hunsenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hunsenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Hunsenberg (Tauberbischofsheim) (), Berg im Tauberland bei Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hunsberge
 Hunseberg, Weiler bei Nässjö, Provinz Jönköping, Schweden
 Hunzenberg, Weiler bei Oberwangen, Fischingen, Bezirk Münchwilen, Thurgau, Schweiz